Rimminen ist der Familienname folgender Personen:

 Mikko Rimminen (* 1975), finnischer Dichter und Schriftsteller
 Sakari Rimminen (1945–2004), finnischer Dokumentarfilmer